Альма Шин (псевдоним Ларисы Берни-Шехтман; род. 1939) —  художественной литературы с идиш на русский язык.

Родилась в 1939 году в Киеве. Окончила физико-математический факультет Житомирского пединститута  и аспирантуру ИТЭФ в Москве. B 1973 году репатриировалась в Израиль.

Литературным переводом начала заниматься в 1996 году. Перевела на русский язык все произведения Эли Шехтмана.

В 2011 году опубликовала подборку переводов (с немецкого языка) стихотворений Поля (Пауля) Целана.

В 2013 году опубликовала автобиографию (с идиша) и подборку стихотворений Нафтоле-Герц Кона.

Ссылки

Основные переводы 
 2000 г. — сборник новелл Эли Шехтмана «Сонаты» (198 стр.)
 2001 г. — автобиографический роман Эли Шехтмана «Кольца на душе» (книги 1&2) (445 стр.)
 2005 г. — эпический роман Эли Шехтмана «Эрев» (1178 стр.)
 2008 г. — роман Эли Шехтмана «Последний закат» (401 стр.)
 2012 г. — роман Эли Шехтмана «Вспахать бездну» — продолжение романа «Кольца на душе» (книги 3&4) (332 стр.)

Галерея

Дополнительные ссылки 
 Заметки/Старина
 MZ 
 Кольца на душе, Том 1,Книга 1, все гдавы (читает Альма Шин) on YouTube
 Кольца на душе, Том 1,Книга 2, все гдавы (читает Альма Шин)  on YouTube
 Зимняя соната (читает Альма Шин) on soundcloud
 Читать/скачать книги Эли Шехтмана в переводе Альмы Шин 

Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники вузов Житомира
Выпускники ИТЭФ'а